Джерсі — багатозначний термін.

Географічні об'єкти 
 Джерсі — найбільший з Нормандських островів розміщений на захід від Нормандії.
 Джерсі — місто в США, в окрузі Волтон штату Джорджія.
 Джерсі — округ (графство) у штаті Іллінойс, США.
 Джерсі-Сіті — місто в США, в окрузі Гудзон штату Нью-Джерсі.
 Нью-Джерсі —  штат США на узбережжі Атлантики.
 Джерсі-Вілледж — місто в США, в окрузі Гарріс штату Техас.
 Джерсі-Шор — місто в США, в окрузі Лайкомінг штату Пенсільванія.

Інше 
 Джерсі — порода корів.
 Джерсі — рідкісна і найбільша м'ясо-яєчна порода курей у світі.
 Джерсі — бетонний або пластиковий бар'єр (відбійник дорожній, колесовідбійник).
 Джерсі — аеропорт на однойменному острові.
 Граф Джерсі —  спадковий титул пера Англії.